имени Ворошилова — название населённых пунктов:

Армения 
 имени Ворошилова — в 1940—1991 годах название села Ацик в марзе Армавир.

Белоруссия 
 имени Ворошилова — до 1963 года название посёлка Вознесенск в Речицком районе Гомельской области.

Казахстан 

 имени Ворошилова — прежнее название села Ленинжолы в Мактааральском районе Туркестанской области.

Киргизия 
 имени Ворошилова — прежнее название села Кара-Сай в Кара-Бууринском районе Таласской области.

Россия 
 имени Ворошилова — посёлок в Колпнянском районе Орловской области.
 имени Ворошилова — с 1941 по 1957 год название города Новодвинск Архангельской области.
 имени Ворошилова — до 1957 года название посёлка Заря в Ленинском районе Волгоградской области.
 имени Ворошилова — до 1957 года название посёлка Первомайский в Прокопьевском районе Кемеровской области.
 имени Ворошилова — до 1958 года название хутора Заря в Анапском районе Краснодарского края.
 имени Ворошилова — до 1958 года название хутора Ея в Новопокровском районе Краснодарского края.
 имени Ворошилова — до 1958 года название хутора Кубанский в Тимашёвском районе Краснодарского края.
 имени Ворошилова — до 1958 года название хутора Садовый в Тимашёвском районе Краснодарского края.
 имени Ворошилова — до 1957 года название посёлка Октябрьский в Пермском районе Пермского края.
 имени Ворошилова — до 1958 года название хутора Советский в Курском районе Ставропольского края.
 имени Ворошилова — до 1958 года название посёлка Текстильщик в Конаковском районе Тверской области.
 имени Ворошилова — до 1958 года название посёлка Калиновка в Ибресинском районе Чувашии.
 имени Ворошилова — до 1958 года название посёлка Дубовка в Шумерлинском районе Чувашии.

См. также 
 ВМА имени Ворошилова
 Военная академия имени Ворошилова
 76-я горнострелковая Краснознамённая дивизия имени Ворошилова
 4-я Донская казачья ордена Ленина Краснознаменная ордена Красной Звезды дивизия имени Ворошилова
 Железная дорога имени К. Е. Ворошилова
 Ново-Петергофское военно-политическое училище пограничных и внутренних войск НКВД имени К. Е. Ворошилова
 Завод имени Ворошилова
 Ворошилова
 Ворошилово
 Ворошиловск